Anisothrix är ett släkte av fjärilar. Anisothrix ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott
Anisothrix

en:Anisothrix
lt:Adenocaulon
pt:Adenocaulon